Altmutter steht für:

 veraltete Bezeichnung der Ururgroßmutter, siehe Urgroßeltern
 Stammmutter (Ahnmutter, Ahnherrin), Begründerin eines Geschlechts, Stammes oder Volkes

Altmutter ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Altmutter (1745–1817), österreichischer Maler
 Jakob Placidus Altmutter (1780–1820), österreichischer Maler

Altmutter ist ein Ortsname:
 Altmutter (Ainring), Ortsteil der Gemeinde Ainring, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern